Osoby o tym nazwisku:
 Adel Sellimi – tunezyjski piłkarz
 Samir Sellimi – tunezyjski piłkarz